Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 189-es, továbbá 189A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 189-es busz (Budapest, 1980–1995)megszűnt
 189A busz (Budapest, 1980–1981)megszűnt